Naselje u Srbiji:
 Nova Varoš, naselje u sastavu općine Nova Varoš, Zlatiborski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Nova Varoš (općina), općina u Zlatiborskom upravnom okrugu, Središnja Srbija